Sant'Eurosia ima više značenja:
 Sant'Eurosia, Biella
 Sant'Eurosia, Teramo